Нариюки Масуда (; род.  в Сендае, Япония) — японский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за континентальную команду «Utsunomiya Blitzen». Многократный призёр чемпионата Японии.

Достижения 

 2007
6-й Тур Окинавы
8-й Тур Хоккайдо
 2011
9-й Тур Кумано
 2012
Чемпионат Японии
2-й  Групповая гонка
4-й Тур Хоккайдо
4-й Тур Кумано
 2013
Чемпионат Японии
3-й  Групповая гонка
 2014
1-й Тур Окинавы
10-й Тур Японии
10-й Тур Кумано
 2015
Чемпионат Японии
2-й  Индивидуальная гонка
3-й  Групповая гонка
 2016
1-й  Тур Хоккайдо
1-й  Горная классификация
1-й Этап 1
1-й Тур Окинавы
Чемпионат Японии
3-й  Индивидуальная гонка
5-й Групповая гонка
Чемпионат Азии
4-й Индивидуальная гонка
10-й Тур Японии
 2017
Чемпионат Азии
2-й  Командная гонка
 2018
3-й Тур Тотиги
8-й Тур Окинавы

Ссылки 
Масуда, Нариюки на FirstCycling 

Велогонщики Японии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года